|}

Die Bahnstrecke Kowel–Zawadówka ist eine Bahnstrecke in russischer Breitspur in der Ukraine und Polen. Sie wird in Polen als Strecke Nr. 63 geführt.

Geografische Lage 

Die Strecke verbindet den Eisenbahnknoten Kowel im Nordwesten der Ukraine, quert bei Dorohusk den Grenzfluss Bug nach Polen und führt von dort über Chełm nach Zawadówka.

Technische Parameter 
Die Strecke ist eingleisig und in der russischen Breitspur von 1520 mm gebaut. Sie ist nicht elektrifiziert. In Polen stellt sie aufgrund des dort sonst überwiegend in Normalspur betriebenen Netzes einen Inselbetrieb dar, weshalb sie aus der Zuständigkeit der PKP ausgegliedert wurde.

Geschichte 
Der polnische Teil der Strecke wurde 1958 eröffnet und zunächst von den PKP betrieben. 2020 wurde dieser Streckenabschnitt aus dem Bestand der PKP ausgegliedert und eine eigene Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsgesellschaft für ihren Betrieb gegründet, die PKP Linia Chełmska Zzerokozorowa Sp. z o.o., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine Tochter der PKP LHS ist, die die Linia Hutnicza Szerokotorowa betreibt, ebenfalls ein Inselbetrieb in russischer Breitspur, etwas weiter südlich gelegen. Die PKP LHS ist wiederum eine Tochtergesellschaft der PKP. Auf ukrainischer Seite wird die Strecke von der ukrainischen Staatsbahn, Ukrsalisnyzja, betrieben.

Betrieb 
Auf der Strecke verkehren ausschließlich Güterzüge.

Wissenswert 

Parallel besteht zwischen Chełm und Kowel auch eine Strecke in Normalspur, die im Bahnhof von Kowel endet.

Literatur 
 І. В. Копилова und О. В. Хільчевска: Україна Атлас Залізниць. Картографія, Київ 2008.
 PKP LHS: More than 40 Years in the Railway Transport Market: Further Developement. In: OSJD Bulletin 3/4 2020, S. 35f.
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2010. Eurosprinter, Rybnik 2010. ISBN 978-83-926946-8-7

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lublin
Bahnstrecke in der Ukraine
Internationale Bahnstrecke
Erbaut in den 1950er Jahren